116 rok naszej ery
 116 rok przed naszą erą
 116 liczba naturalna
 galaktyka NGC 116
 planetoida (116) Sirona
 misja promu kosmicznego STS-116
 116 jest liczbą atomową pierwiastka liwermoru
 droga wojewódzka nr 116
 droga krajowa nr 116 (Węgry)
 linia kolejowa nr 116
 Sonet 116 Williama Shakespeare'a
 Psalm 116
 komputer Commodore 116
 116 Pułk Piechoty
 116 Pułk Piechoty im. Cesarza Wilhelma (2 Wielkiego Księstwa Heskiego) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 116 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 lotniskowiec USS "Badoeng Strait" (CVE-116)
 krążownik USS "Tallahassee" (CL-116)
 pocisk RIM-116 Rolling Airframe Missile